Brian James peut désigner :

 Brian James (1950-), guitariste de punk rock britannique ;
 Brian d'Arcy James (1968-), acteur et musicien américain ;
 Brian Gerard James (1969-), lutteur professionnel.